NK Olympija Ljubljana er en fodboldklub hjemmehørende i den slovenske hovedstad Ljubljana.
Den oprindelige klub af samme navn gik konkurs i 2004. I 2005 startede en ny klub under navnet NK Bezigrad.
Denne startede i den lokale hovedstadszones næstbedste række: 2. MZL Ljubjana.
Med lutre førstepladser i 4 sæsoner kæmpede den sig vej til landets bedste række, hvor det blev til en fjerdeplads i den første sæson 2009-10.
Undervejs skiftede den tilbage til det gamle navn.
Hverken det slovenske forbund eller UEFA anerkender den nye klub som indehaver af den gamle klubs titler.
Bortset fra den aktuelle UEFA Europa League turnering er al efterfølgende statistik altså gældende for den hedengangne klub.

Titler 
NK Olimpija Ljubljana (1945)
 Slovenske mesterskaber (4): 1992, 1993, 1994 og 1995
 Slovenske pokalturnering (4): 1993, 1996, 2000 og 2003
NK Olimpija Ljubljana (2005)
 Slovenske mesterskaber (2): 2015–16 og 2017–18
 Slovenske pokalturnering (1): 2017–18

Historiske slutplaceringer

Prva liga

Nuværende trup 
Pr. 25. april 2019.

Europæisk deltagelse

Kampe 

Noter
 1QR: Første kvalifikationsrunde
 2QR: Anden kvalifikationsrunde
 3QR: Tredje kvalifikationsrunde

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Klubbens officielle hjemmeside

Fodboldklubber i Slovenien
Etableret i 2005
Ljubljana